Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений (), известная также как Украинская Хельсинкская группа () — объединение деятелей украинского правозащитного движения, образованное на Украине 9 ноября 1976 года. Группа была активна до 1981 года, когда все её члены были заключены в тюрьму. Целью группы был контроль за соблюдением советским правительством Хельсинкских соглашений, которые гарантировали соблюдение прав человека.

Членами-основателями УХГ были Николай Руденко (руководитель группы), Олесь Бердник, Пётр Григоренко, Иван Кандыба, Левко Лукьяненко, Оксана Мешко, Николай Матусевич, Мирослав Маринович, Нина Строкатая и Алексей Тихий.

Украинская Хельсинкская группа осуществляла взаимодействие с Московской Хельсинкской группой.

Репрессии против УХГ 

В 1977—1978 годах были арестованы по обвинению по статье «антисоветская агитация и пропаганда» и приговорены к заключению на срок от 7 до 10 лет и к ссылке на 5 лет члены-основатели УХГ: Николай Руденко, Алексей Тихий, Левко Лукьяненко, Мирослав Маринович, Николай Матусевич. После арестов в УХГ вступили новые члены: Пётр Винс, Виталий Калиниченко, Василий Стрельцов, Пётр Сичко, Василий Сичко, Василий Овсиенко, Юрий Литвин.

В 1979 году были арестованы Олесь Бердник, Пётр и Василий Сичко, Юрий Литвин, Василий Овсиенко. В 1979 году членами УХГ стали Василий Стус, Вячеслав Черновол, Зиновий Красивский, Ярослав Лесив, Владимир Малинкович, Пётр Розумный, Иван Сокульский, Стефания Шабатура, Ольга Матусевич, Николай Горбаль, Йосиф Зисельс.

Весной 1979 года в мордовских лагерях политзаключённых была создана Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в местах лишения свободы, в которую вошли и некоторые члены УХГ (Левко Лукьяненко, Николай Руденко, Алексей Тихий), а также другие политические заключённые с Украины.

В 1977 году Пётр Григоренко получил разрешение выехать на лечение в США, после чего его лишили советского гражданства. Выехать за границу также позволили Петру Винсу, Нине Строкатой, Владимиру Малинковичу и Станиславу Караванскому.

В 1978 году Пётр Григоренко, Леонид Плющ и Нина Строкатая на основании доверенности от УХГ создали в Нью-Йорке Зарубежное представительство УХГ. Оно занималось информированием о правозащитном движении на Украине и поддерживало связи с различными международными организациями (Международной амнистией, профсоюзами, представителями за рубежом правозащитных групп других народов СССР).

В 1979—1980-х годах в третий раз был арестован Вячеслав Черновол, заключена в психиатрическую больницу Оксана Мешко, арестованы Василий Стус, Ольга Матусевич-Гейко, Виталий Калиниченко, Василий Стрильцив. В тех годах также были приговорены к заключению на срок от 2 до 10 лет лагерей и от 3 до 5 лет ссылки Олесь Бердник, Ольга Гейко-Матусевич, Николай Горбаль, Виталий Калиниченко, 3еновий Красивский, Ярослав Лесив, Юрий Литвин, Василий Овсиенко, Пётр Розумный, Пётр и Василий Сичко, Василий Стрильцив, Василий Стус, Вячеслав Черновол. Некоторых из них осудили по провокационным обвинениям в попытке изнасилования, обладании оружием, сопротивлении милиции и по другим неполитическими статьям УК УССР.

Ссылки 
 Українська Гельсінкська група  — персоналии, документы, хронология

Диссидентское движение в УССР
Правозащитные организации на Украине
Период застоя
Украинская ССР
Организации, основанные в 1976 году